Mužská dvouhra Estoril Open 2017 probíhala v první polovině května 2017. Do singlové soutěže estorilského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byla španělský tenista Nicolás Almagro, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Carreño Busta.

Vítězem se stal 25letý nejvýše nasazený Španěl Pablo Carreño Busta, jenž ve finále zdolal 33letou lucemburskou turnajovou trojku Gillese Müllera po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–6. Během turnaje neztrazil žádný set. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour a první z antukového povrchu.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Estoril Open
Sport v Portugalsku v roce 2017
ATP World Tour 2017